Perser kan syfta på:

 Perser – en västiransk folkgrupp som utgör majoritetsbefolkningen i Iran
 Perser (kattras) – en kattras

Se även
 Iranier – medborgare i Iran
 Perserna – en teaterpjäs av den grekiske dramatikern Aischylos